El término manta puede referir a:

Prendas 
 Manta, cobertor o frazada utilizado como ropa de cama en invierno;
 Manta de huaso, prenda de vestir ocupada de abrigo por los huasos de Chile;
 Manta, tipo de tela de algodón de color crema utilizada en las zonas cálidas de Latinoamérica;
Manta isotérmica, manta de emergencia o manta de supervivencia, manta de plástico plateado muy fino
Manta eléctrica, manta con un aparato calefactor eléctrico
Manta de Grazalema, manta con origen en Grazalema
Manta termo regulada, manta cuya temperatura se gestiona a través de un aparato llamado termorregulador.

Geografía 
 Manta (Cundinamarca), ciudad de Colombia;
 Manta (Ecuador), ciudad de Ecuador;
 Manta (Italia), ciudad italiana del Piemonte;
Manta (Cahul), localidad de Moldavia.

Vehículos 
 Opel Manta, un modelo de automóvil;
 USS Manta (SS-299), un submarino de la Armada de los Estados Unidos;
 Manta I, un vehículo aéreo no tripulado operado por la Armada de Chile;
 X-44 MANTA, una aeronave experimental;

Biología
 Manta, género de peces cartilaginosos que incluye la especie Manta alfredi;
 También reciben el nombre de manta el género Mobula, que incluye la manta mobula (Mobula mobular) y la manta de espina, manta de aguijón o manta arpón (Mobula japanica).
 Otros géneros que vulgarmente reciben el nombre de manta son: Ceratoptera, Brachioptilon Daemomanta y Diabolicthys.

Otros 
 Manta, una etnia precolombina que habitó el actual Ecuador.
 Manta Oyamada, un personaje del animé Shaman King.
Manta Negra, supervillano que aparece en DC Comics, principalmente como el archienemigo de Aquaman
Manta térmica agrícola, geotextil liviano que ermite crear una barrera de protección que evita que la planta se hiele
Manta ignífuga o manta antiincendios es un dispositivo de seguridad para extinguir incendios pequeños
Manta Aisora, novelista japonés, escritor de novelas ligeras.